Бурли́нский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Алтайском крае России.

Административный центр — село Бурла, расположенное в 450 км от Барнаула.

География 
Район расположен в северо-западной части края. Граничит с Хабарским, Немецким национальным, Славгородским районами края, Новосибирской областью и республикой Казахстан.

Рельеф — равнинный. Имеются запасы глины, песка. Климат — резко континентальный. Средняя температура января −16,8 °C,июля +20,8 °C. Количество атмосферных осадков 275 мм. На территории района имеются озёра Кривое, Кабанье, Песчаное, Большое Топольное, Хомутиное, протекает река Бурла.

Почвы тёмно-каштановые южные чернозёмы. Растительность представлена главным образом степными травами (полынь, типчак). Обитают: из зверей — косуля, заяц, лиса, суслик; из птиц — утка, гусь, цапля, а на озере Кабаньем живут кудрявые пеликаны.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Бурлинский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 9 административно-территориальных образований — 9 сельсоветов.

Бурлинский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В январе 2011 года Майский и Бурлинский сельсовет объединены в Бурлинский сельсовет, а Асямовский и Партизанский сельсоветы объединены в Партизанский сельсовет.

Населённые пункты 
В Бурлинском районе 25 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты

 Берёзовка
 Вишнёвка
 Вольнаковский
 Восточный Выселок
 Гуляй Поле
 Долженково

 Заозёрное
 Зелёный Клин
 Колбасино
 Кормовище
 Котловановка
 Кохановка
 Красновка

 Льны
 Людвище
 Николаевка
 Новобогатское
 Новогригорьевка
 Новый Раковец
 Покровка
 Полтавка

 Романовка
 Сахалин
 Софиевка
 Суворовка
 Табатерка
 Травянка
 Фёдоровка
 Черепановка

История 
Район образован 15 января 1944 года из 11 сельсоветов Славгородского района и 2 сельсоветов Карасукского района.

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство: развито зерновое производство, животноводство, овцеводство.

Транспорт 
По территории района проходит автотрасса «Славгород — Карасук» и Западно-Сибирская железная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Бурлинский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края